Я́нуш Зба́ражский () (1553? — 1608) — западнорусский князь, военачальник и дипломат Речи Посполитой, брацлавский воевода (1576—1608), староста кременецкий (1574—1608) и пинский (1581—1590), протестантского (кальвинизм) вероисповедания. Сын старосты кременецкого князя Николая Андреевича Збаражского (ум.1574) и его первой жены, неизвестного имени, княжны Козичанки.

В 1575 разбил татар под Збаражем, в 1578 — под Брацлавом, затем отличился при осаде Полоцка и под Соколом взял в плен русский отряд. Во время операции у Великих Лук Збаражский, командуя арьергардом, победил под Торопцем московитян под командованием воеводы, князя Василия Хилкова. Большое участие принимал Збаражский и в осаде Пскова 1581, исполняя обязанности лагерного квартирмейстера.

По окончании войны Збаражский вместе с Альбертом Радзивиллом и Михаилом Гарабурдой был одним из членов дипломатической миссии для заключения мирного договора. При короле Сигизмунде III Вазе Збаражский воевал с татарами, в 1596 вёл переговоры с папским послом Гаетаном об организации Лиги против турок. Всегда ревностный защитник королевских прав, Збаражский не оставил короля и во время восстания Зебржидовского. В то же время при манипуляции люблинскими привилеями по поводу действия статута на территории Волыни, и попытке вручить ему королевское письмо отписывал:

Был женат на княжне Анне Матвеевне Четвертинской (ум. ок. 1581), дочери князя Матвея Васильевича Четвертинского от второй жены Евдоксии Вагановской. Дети: Юрий Збаражский (ум. 1631), каштелян краковский (1620—1631); Криштоф Збаражский (1580—1627), конюший великий коронный (1615—1627).

Примечания

Литература 
 

Дипломаты Польши
Сенаторы Речи Посполитой
Участники Русско-польской войны 1577—1582 годов (Польша)
Умершие в 1608 году
Воеводы брацлавские
Януш
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании